Classement mondial des joueurs de snooker du top 96 pour la saison 1998-1999. Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (1996-1997 et 1997-1998).

Notes et références 

1998-1999
Classements 1998-1999
Classements 1998-1999